Рокаш — власна назва

Топоніми

Рокаш-ду-Вога — парафія.

Інше 
 Рока́ш — український рок-гурт.
 Ро́каш — білоруський фольк-роковий гурт.